Rookie des Monats, auch engl. Rookie of the Month (dt. Neuling des Monats), steht für:
 Bundesliga Rookie Award, Auszeichnung für den besten Liganeuling der deutschen Fußball-Bundesliga
 MLB-Rookie des Monats, Auszeichnung für den besten Liganeuling der nordamerikanischen Major League Baseball
 NBA-Rookie des Monats, Auszeichnung für den besten Liganeuling der nordamerikanischen National Basketball Association
 NHL-Rookie des Monats, Auszeichnung für den besten Liganeuling der nordamerikanischen National Hockey League

Siehe auch:
 Rookie of the Year